Imię i nazwisko John Norton nosili lub noszą m.in.:
 John Norton (zm. 1462) – brytyjski duchowny, kanclerz Uniwersytetu Oksfordzkiego
 John Norton, 3. baronet (1620-1687) – brytyjski polityk, członek Izby Gmin
 John Norton (ur. ok. 1760) – wódz Indian Mohawk
 John Norton, 5. baron Grantley (1855-1943) – brytyjski arystokrata, numizmatyk
 John Norton (1868-1916) – australijski dziennikarz i polityk
 John N. Norton (1878-1960) – amerykański polityk, kongresmen z Nebraski
 John Norton (1893-1979) – amerykański lekkoatleta płotkarz, wicemistrz olimpijski
 John Norton (1899-1979) – amerykański piłkarz wodny, medalista olimpijski
  John Norton – portugalski rugbysta